Siegelberg ist der Name 

 eines Stadtteils im Stadtbezirk Feuerbach in Stuttgart, Baden-Württemberg 
 Siegelberg (Gemeinde Dellach), Ortschaft der Gemeinde Dellach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 eines Ortsteiles und einer Straße des Stadtteils Beyenburg in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 eines Bergs () am Nordhang des Thüringer Waldes bei Crawinkel (Landkreis Gotha), siehe Siegelberg (Thüringer Wald)
 eines Bergs () im Naabgebirge bei Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach), siehe Siegelberg (Naabgebirge)

Siegelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Siegelberg (1895–1986), Journalist, Schriftsteller, Theaterkritiker und Schauspieler